Las batallas de Doiran (también Dojran) fueron cuatro encuentros bélicos que se libraron en las cercanías del Lago Doiran, en los Balcanes, más específicamente en la Región de Macedonia. Esta región, teatro de numerosos conflictos bélicos y políticos, perteneció con marchas y contramarchas –y limitándonos al siglo XX- al Imperio Otomano, al Reino de Grecia, al Reino de Serbia, al Reino de Bulgaria y a Yugoslavia. Hoy está en el sur de Macedonia del Norte, en cercanías de la frontera con Grecia. 
La primera de estas batallas tuvo lugar durante la Primera Guerra de los Balcanes, en el año 1913.
Las tres siguientes fueron en 1916, 1917 y 1918 durante la Primera Guerra Mundial, en el Frente macedonio (a veces englobado en el Frente de los Balcanes, también llamado Frente de Salónica).

Batalla de Doiran (1913) 
La batalla enfrentó en esta oportunidad a Grecia y Bulgaria el 23 de junio del año mencionado y los griegos obtuvieron la victoria.

La batalla 
En su marcha hacia el norte y la frontera búlgara, el ejército griego chocó con el ejército búlgaro que se estaba replegando y reorganizando sobre las alturas que rodean al Lago Doiran.

La 10.ª División griega atacó en la mañana del 23 de junio (del calendario Juliano) a las 08.30. Fue recibida por un fuego nutrido de la artillería búlgara que la inmovilizó hasta que puso moverse nuevamente luego de la entrada en acción de la IIIa. División griega a las 10.00. La 3.ª División se apoderó primero de la estación ferroviaria de Doiran y luego de toda la localidad a principios del mediodía. A continuación persiguió a las tropas búlgaras que se replegaban y capturó las colinas que se encuentran al norte de la ciudad, quedando así Grecia dueña del terreno.

Las batallas de 1916, 1917 y 1918 

Se enfrentaron es esas oportunidades por un lado tropas búlgaras y alemanas, por parte de los Imperios centrales y por el otro tropas británicas, francesas y griegas como parte de la Triple Entente.

Los tres combates tuvieron un resultado favorable a los Imperios Centrales. En el mediano plazo, sin embargo, no alteraron el cuadro estratégico general en los Balcanes. En la segunda mitad de 1918, las fuerzas de la Entente avanzaron hacia el norte, forzaron la rendición de Bulgaria (29 de septiembre), liberaron Serbia, y penetraron en Hungría hasta el momento del armisticio del 11 de noviembre.

Batalla de Doiran (1916) 

A comienzos de agosto de 1916, tres divisiones francesas y una británica, con 45 000 hombres y 400 cañones lanzaron una ofensiva contra las posiciones búlgaras en el lago Doiran, defendidas por la Segunda División Tracia de Infantería. El ataque comenzó el 9 de agosto con fuerte fuego de artillería sobre las posiciones del 27.º Regimiento Chepino y el 9.º Regimiento Plovdiv. Los cuatro ataques que se sucedieron –el 10, 15, 16 y 18 de agosto— fueron rechazados por la división tracia y los aliados fueron forzados a retirarse a sus posiciones originales con grandes pérdidas.

Otras fuentes afirman que los franceses tomaron la colina llamada “Tortuga” (Tortue) y Doldzeli, 30 kilómetros cuadrados en total, pero a un muy alto costo. y que el 7.º Batallón británico de la Infantería Ligera de Oxfordshire y Buckinghamshire tomó la colina llamada “Herradura”.

Batalla de Doiran (1917) 
Durante la segunda conferencia del Consejo Militar de los aliados, se decidió continuar con los intentos de ruptura del frente enemigo. La misión de las fuerzas de la Entente en el frente de Macedonia era provocar derrotas importantes del ejército búlgaro y una amplia ruptura en los Balcanes en un lapso relativamente corto. El comando aliado, que esperaba refuerzos, planeó un ataque importante en dirección al río Vardar y el Lago Doiran. En 1917, los búlgaros reemplazaron en Doiran a la Segunda División Tracia de Infantería por la 9.ª División Pleven de Infantería al mando del coronel Vladimir Vazov.

Ataques iniciales 
El 9 y 10 de febrero los aliados atacaron a los regimientos 33.º Svishtov y 34.º Troyan pero fueron rechazados por un decisivo contraataque de este último. El avance británico del 21 de febrero fue rechazado por la artillería búlgara luego de dos días de combate.

El comando aliado encontró que las posiciones búlgaras estaban más fuertemente fortificadas que en el año anterior, de modo que ordenó una intenso fuego de artillería sobre ellas que sirviese también de cobertura al despliegue que se fue efectuando en el terreno y que quedó a entre 800 y 1500 metros de las líneas defensivas de la División Pleven. Para concretar la ruptura del frente enemigo, los británicos concentraron tres divisiones (la 22.ª, la 26.ª y la 60.ª) con su artillería, es decir más de 43 000 hombres, 160 cañones, 110 morteros y 440 ametralladoras. El objetivo no era muy distinto al del combate del año anterior; el golpe principal se iba a dar en un frente de 5 a 6 kilómetros en dirección a Kalatepe.

La prognosis del comando búlgaro de una gran ofensiva aliada fue confirmada por inteligencia, de forma que la 9.ª División Pleven de Infantería fue reforzada y llegó a un total de 30 000 hombres, 147 cañones, 35 morteros y 130 ametralladoras.

De acuerdo a las órdenes del Alto Comando, el frente se dividió en tres zonas de anchos diferentes. La derecha, desde el río Vardar hasta las alturas Varovita, con una extensión de 13 kilómetros, estaba defendida por la 1a Brigada (6 compañías con 48 cañones, 12 morteros y 56 ametralladoras); el centro, desde las alturas Varovita a las alturas Karakondzho, de 4 kilómetros, estaba defendido por el Regimiento 57.º (3 compañías) y la izquierda desde las alturas Karakondzho al Lago Doiran, 9 kilómetros de extensión, defendido por la 2.ª Brigada (6 compañías, 76 cañones, 19 morteros y 52 ametralladoras).

Posiciones defensivas 

En 1917 los búlgaros mejoraron sus posiciones defensivas y fortificaciones. Esto incluyó dos posiciones principales con dos líneas continuas de trincheras de entre 1,5 y 2 metros de profundidad, separadas entre sí por entre 200 y 1000 metros pero con vinculaciones entre ellas. Frente a estas posiciones había un sistema de alambradas para complicar el avance enemigo. Entre ambas líneas de trincheras se instalaron puestos de observación, refugios, nidos de ametralladoras y baterías ocultas. Detrás de estas defensas había galerías de concreto, posiciones para fuego de artillería y depósitos de municiones. Frente a cada posición principal había fortificaciones menores que a su vez tenían a retaguardia (a entre 2 y 5 kilómetros) una posición secundaria, construida parcialmente.

La batalla 
La batalla para penetrar las posiciones búlgaras comenzó el 22 de abril y continuó intermitentemente hasta el 9 de mayo de 1917. El ataque comenzó con fuego de artillería que duró cuatro días en los que los británicos dispararon alrededor de 100.000 tiros. Como resultado, quedaron destruidos los trabajos defensivos de tierra y algunos de los hechos con estructuras de madera.  Los búlgaros también abrieron fuego con las baterías entre Vardar y Doiran. Vladimir Vazov ordenó hacer fuego día y noche sobre las posiciones aliadas. El duelo inicial de varias horas entre las baterías británicas y búlgaras fue seguido por una hora de fuego exclusivamente búlgaro en el que éstos dispararon 10 000 proyectiles.

La infantería británica comenzó su ataque en la noche del 24 al 25 de abril. Doce compañías atacaron a la 2.ª Brigada búlgara y luego de una lucha sangrienta consiguieron tomar las posiciones  "Nerezov", "Knyaz Boris" y "Pazardzhik". Pero luego de un contraataque búlgaro los británicos fueron rechazados con grandes pérdidas y para las 20.00 horas se habían retirado. Los asaltos británicos en las porciones derecha y central (desde el lado búlgaro del frente) también fueron rechazados con grandes pérdidas como consecuencia de la artillería enemiga.

Los ataques británicos en los dos días siguientes fueron derrotados por constantes contraataques y fuego búlgaros. Debido a este fuego los británicos se retiraron a sus posiciones del 27 de abril y los búlgaros comenzaron inmediatamente a reconstruir las fortificaciones destruidas.

En razón de las críticas de su alto comando, los británicos hicieron nuevos intentos de producir una ruptura del frente enemigo. El 8 de mayo, luego de una larga preparación de artillería, comenzaron otro ataque. El asalto principal comenzó a las 09.00 con cinco olas de ataque. Luego de cuatro ataques durante la noche del 8 al 9 de mayo, los británicos resultaron derrotados y sufrieron enormes pérdidas. Un corresponsal del Times escribió que los soldados británicos llamaban “el valle de la muerte” a la posición “Knyaz Boris”.

El duelo de artillería continuó hasta el 9 de mayo pero debido a la gran cantidad de bajas los británicos tuvieron que abandonar los ataques. Tuvieron 12 000 muertos, heridos y capturados; más de 2250 caídos fueron sepultados por los defensores búlgaros. Por la parte de Bulgaria, las pérdidas de la 9.ª División de Infantería Pleven fueron 2000 combatientes de los que 900 murieron por enfermedades o heridas.

Vladimir Vazov fue ascendido a general de división.

Consecuencias 
En los siguientes dieciséis meses, el frente estuvo relativamente quieto, aparte de escaramuzas locales. Ambos bandos emplearon el tiempo en fortalecer y consolidar aún más sus posiciones. Habría más movimientos en 1918.

Batalla de Doiran (1918) 
La tercera batalla de Doiran se libró el 18 y 19 de septiembre de 1918, con tropas griegas y de británicas atacando las posiciones del  Ejército de Bulgaria. La batalla terminó con las fuerzas búlgaras rechazando todos los ataques aliados.

Preludio 
Griegos y británicos partieron de sus bases en Salónica al mismo tiempo que serbios y franceses. El comando de los ejércitos combinados aliados estaba unificado bajo el general Louis Franchet d’Espèrey pero el general británico George Milne tenía el mando directo de las tropas griegas y británicas que constituían el ala derecha del dispositivo aliado. Griegos y británicos atacarían las posiciones búlgaras en Doiran intentando capturar las posiciones de las colinas que dominaban el lago, mientras que serbios y franceses (que formaban el ala izquierda) intentarían penetrar las defensas enemigas por el valle del Río Vardar.

Las defensas búlgaras estaban bien construidas y habían además sido reforzadas desde el ataque anterior, un año y medio atrás. Eran parte de las defensas las crestas de los peligrosos riscos “Pip” y “Grand Couronné”.

La batalla 
En el sector izquierdo del ala derecha del dispositivo aliado, el XII Cuerpo Británico, formado por las Divisiones 22.ª y 26.ª, reforzado por la División griega Serres iban a atacar el difícil risco “Pip”. Los británicos concentraban 231 piezas de artillería, incluyendo obuses pesados de 8 pulgadas. El bombardeo preparatorio duró dos días y concluyó con una tormenta de fuego detrás de la cual tenía que avanzar la infantería. Los británicos pasaron el tiempo previo al combate practicando y preparándolo. Frente a ellos estaba la 9.ª División de Infantería Pleven con 122 cañones en defensas muy bien preparadas al comando del ya general Vladimir Vazov.

El 18 de septiembre el XII° Cuerpo británico atacó con las brigadas 66.ª y 67.ª de la 22.ª División y con la División Serres griega. La primera línea de trincheras búlgaras fue superada y la División Serres penetró hacia la segunda línea. Los búlgaros respondieron con fuego de artillería pesada y contraataques que lograron recuperar el terreno perdido. Mientras tanto el 7° Batallón de Frontera de Gales del Sur, de la Brigada 66.ª tuvo severas pérdidas y falló en su ataque. Otros ataques de la misma brigada (del 11.º Regimiento Galés y del 9.º Regimiento de Frontera) no tuvieron tampoco éxito. El 12.º Regimiento de Cheshire de la Brigada 67.ª, seguido por el 9° Regimiento de South Lancashire y el 8.º de la Infantería Ligera Real de Shropshire cargó contra artillería y fuego de ametralladoras búlgaras que flaqueaban. La Brigada 67.ª perdió al 65 % de sus soldados.  Al finalizar el día, el XII Cuerpo estaba nuevamente en su punto de partida.

El 19 de septiembre el XII Cuerpo atacó nuevamente.  Dado que los ataques del XVI Cuerpo al norte del lago habían fallado, el XII Cuerpo atacaría solo. La División griega Serres repitió su actuación del día anterior, tomando algunas trincheras búlgaras antes de ser rechazada por artillería pesada, fuego de ametralladoras y contraataques. Los británicos atacaron con la Brigada 77.ª, la debilitada Brigada 65.ª y luego el 2.º Regimiento de Zuavos franceses. Las Brigadas 66.ª y 67.ª eran solamente aptas para tareas defensivas y no atacaron. La Brigada 77.ª tomó algunas trincheras búlgaras, pero bajo el martilleo de la artillería estaba en una posición expuesta y se retiró antes de que los búlgaros contraatacaran. Esta brigada sufrió bajas del 50 % de sus efectivos. El ataque de la Brigada 65.ª falló también, así como el de los zuavos franceses.

Simultáneamente con estas acciones, también el 18 de septiembre, el XVI Cuerpo británico atacó junto con la División Cretense griega y la 84.ª Brigada británica como apoyo. Se enfrentaron a la búlgara 1a Brigada Macedonia fuerte de 24 cañones y 64 ametralladoras. La división griega atacó con dos de sus regimientos al frente y un tercero como reserva, teniendo a un flanco a la 84.ª. El fuego de apoyo lo aportaban seis baterías de la artillería británica. La Brigada 85.ª permaneció en reserva. Los griegos atacaron a las 05.00, despejando los puestos adelantados búlgaros. Debieron entonces moverse a través de un extenso terreno llano para intentar alcanzar las posiciones enemigas, ubicadas en las colinas que dominaban esa planicie. Este movimiento fue concretado con decisión y los atacantes perforaron las líneas búlgaras pero fueron hechos retroceder por fuego de artillería pesada, ametralladoras y fusilería.  Varias veces volvieron los griegos a atacar, con los mismos resultados. Al atardecer se retiraron seguidos pocas horas después por la artillería británica. El 19 de septiembre el XVI Cuerpo no atacó debido a las bajas que tenía. Este ataque falló debido a la falta de fuego de apoyo, a problemas de comunicación entre las unidades y al primer ataque temerario de los griegos.

Bajas 
Las pérdidas aliadas totalizaron entre 6600 y 7800 soldados griegos y británicos, contra 2726 de los búlgaros. La mayoría de las pérdidas aliadas correspondieron al XII Cuerpo británico y a la División Serres griega, con menos de 1000 bajas del XVI Cuerpo y de la División Cretense.

Retirada 
Varios días después de la batalla, británicos y griegos advirtieron una total quietud en las fortificaciones búlgaras. Avanzaron y encontraron que las posiciones estaban abandonadas. Ocurría que franceses y serbios —el ala izquierda del dispositivo general— habían derrotado a parte del ejército de Bulgaria durante la Batalla de Dobro Polje, en el valle del Vardar y estaban avanzando hacia Doiran. Esta situación urgió al general Friedrich von Scholtz, comandante superior de los Imperios Centrales en los Balcanes, a ordenar al  Ejército búlgaro que se retirara para no ser atacado por la retaguardia. Los británicos estaban desgastados y continuaron avanzando lentamente, de forma que la retaguardia búlgara fue combatiendo lo suficientemente bien como para permitir que el resto de su ejército se retirase. La Fuerza Aérea Británica sí atacó a las columnas búlgaras en retirada, causando algunas bajas.

Consecuencias 
Los aliados continuaron su avance en territorio ocupado por los búlgaros. El 30 de septiembre Bulgaria se rindió a los Aliados en Salónica para evitar la ocupación militar de su territorio. Los ejércitos aliados continuaron su avance hacia el norte, terminaron de liberar Serbia y su capital Belgrado y habían penetrado profundamente en Hungría cuando el alto mando de los Imperios centrales solicitó el armisticio.

Dieciocho años después, en 1936, cuando el general Vladimir Vazov llegó a la Estación Victoria de Londres, los británicos le rindieron honores: hicieron inclinar allí las banderas de los regimientos que participaron en estas batallas y el oficial jefe de la Legión Británica dijo en su discurso: “Es [Vazov] uno de los pocos oficiales extranjeros cuyo nombre ha dejado una marca en nuestra historia”.

Referencias

Enlaces externos 

 The Times history of the war (part 20) pages 3-6
 Macedonia 1917 (The 11th Battalion Worcestershire)
 Doiran Epopee

Doiran
Historia de Macedonia
Conflictos en 1913
Conflictos en 1916
Conflictos en 1917
Conflictos en 1918
Batallas de Bulgaria del siglo XX
Batallas de Grecia del siglo XX